

Населені пункти та їхні частини

 Браниця — село в гміні Буковець Свецького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Браниця — село в гміні Заполіце Здунськовольського повіту Лодзинського воєводства
 Браниця — село в гміні Радзанув Білобжезького повіту Мазовецького воєводства
 Браниця — частина села Мнішек у гміні Волянув Радомського повіту Мазовецького воєводства
 Браниця — лісова осада в гміні Буковець Свецького повіту Куявсько-Поморського воєводства

Примітки